Die ASEAN-Fußballmeisterschaft 2004 ist die fünfte Auflage des Tiger Cups. Gastgeber waren Vietnam und Malaysia. Das Turnier fand vom 7. Dezember 2004 bis zum 16. Januar 2005 statt. Titelverteidiger war die Mannschaft aus Thailand, das Turnier gewann die Mannschaft aus Singapur.

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich folgende Mannschaften:
  Indonesien
  Kambodscha
  Laos
  Malaysia
  Myanmar
  Osttimor
  Philippinen
  Singapur
  Thailand
  Vietnam

Vorrunde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Vietnam statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden in Kuala Lumpur, Malaysia statt.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Sieger der ASEAN-Fußballmeisterschaft 2004:
Singapur

2004
Sudostasienmeisterschaft
Sudostasienmeisterschaft 2004
Sudostasienmeisterschaft 2004
Sportveranstaltung in Malaysia
Sportveranstaltung in Vietnam